Anne Kjersti Kalvå (ur. 5 czerwca 1992) – norweska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata, zawodniczka klubu Lundamo IL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Astrid Øyre Slind pojawiła się 7 marca 2009 roku podczas zawodów FIS w Harstad, gdzie nie ukończyła biegu na 5 km technika klasyczną. Na rozgrywanych w 2012 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Erzurum zajęła 34. miejsce w sprincie stylem dowolnym i 52. miejsce w biegu na 5 km klasykiem. Była też między innymi piąta w biegu na 10 km stylem dowolny, i dziewiąta w biegu łączonym na 15 km podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Ałmaty w 2015 roku. 

W Pucharze Świata zadebiutowała 13 marca 2013 roku w Drammen, zajmując 51. miejsce w sprincie stylem klasycznym. 14 stycznia 2017 we włoskim Toblach zdobyła pierwsze punkty w Pucharze Świata. Na podium zawodów tego cyklu pierwszy raz stanęła 10 grudnia 2022 roku w Beitostølen, kończąc bieg na 10 km klasykiem na drugiej pozycji. W zawodach tych rozdzieliła Kerttu Niskanen z Finlandii i Fridę Karlsson ze Szwecji. 

Podczas mistrzostw świata w Planicy w 2023 roku zdobyła trzy medale. Najpierw w parze z Tiril Udnes Weng zajęła drugie miejsce w sprincie drużynowym stylem dowolnym. Następnie wspólnie z Tiril Udnes Weng, Astrid Øyre Slind i Ingvild Flugstad Østberg zwyciężyła w sztafecie. Ponadto zajęła drugie miejsce na dystansie 30 km techniką klasyczną, rozdzielając na podium dwie Szwedki: Ebbę Andersson i Fridę Karlsson.

Jest kuzynką biegaczki narciarskiej Marit Bjørgen.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2020/2021

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1992
Norwescy biegacze narciarscy